gromada Wilczków (powiat poddębicki) (turecki/poddębicki)
 gromada Wilczków (powiat średzki)